La Ronde  o La ronda, pel·lícula francesa dirigida per Max Ophüls el 1950
 La Ronde (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània, França)
 La Ronde-Haye, municipi al departament de la Manche (Normandia, França)
 Céré-la-Ronde, municipi al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)